Stenalt kan henvise til:

Stednavne i Danmark
 Stenalt (Verninge Sogn) – en bebyggelse i Verninge Sogn, Assens Kommune
 Stenalt (Ørsted Sogn) – en bebyggelse, et ejerlav og en landbrugsejendom i Ørsted Sogn, Norddjurs Kommune

 Andet
 Stamhuset Stenalt